Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Byron Black und Grant Connell. Die „Woodies“ gewannen in vier Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr vierter gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994 und 1995) und ihr sechster gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1996